Aldan može značiti:

 Aldan (Jakutska, Rusija), grad u Jakutskoj, Rusija
 Aldan (rijeka), rijeka u Rusiji, desna pritoke Lene
 Aldansko gorje, gorje u Rusiji